Pur avendo cominciato a pubblicare quasi esclusivamente romanzi, anche in italiano, nasce artisticamente come poeta dialettale; in questa veste vince numerosi primi premi a vari concorsi.

Biografia 

Giuseppe Tirotto è nato a Castelsardo nel 1954, paese dove ha sempre vissuto. Ha svolto la sua attività lavorativa nel settore informatico-bancario ritornando, infine, alla vocazione originaria della coltivazione della terra.  Laureato in lettere all’Università di Sassari con una tesi sulla narrativa in lingua sarda, scrive dai primi anni Novanta prendendo parte ai concorsi letterari sardi e nazionali.
Ha scritto diverse opere nella varietà di Lingua Sarda parlata nel suo paese, riconducibile al dominio sardo-corso, e anche in lingua italiana. Tra le altre romanzi, silloge poetiche e raccolte di racconti.
Il primo volume pubblicato risale al 1996 e si tratta del romanzo in lingua sardo-corsa Lu bastimentu di li sogni di sciumma, opera vincitrice della 7ª edizione del Premio Letterario Casteddu de sa Fae di Posada, importante concorso di narrativa in Lingua Sarda. Nel 2000 collabora con i propri testi al libro fotografico Castelsardo, edito da Isola Editrice di Sassari con le foto di Giovanni Porcu.
Nel 2017 per la Papiros di Nuoro ha tradotto in Sardo-Corso Il piccolo principe  di Antoine de Saint-Exupéry.
Diverse sue opere sono presenti sul Web e su antologie e riviste (Monte Analogo, Pagine, Periferie, La Nuova Tribuna Letteraria, S’Ischiglia, ect.).

Tra i premi letterari più significativi vinti il Premio Città di Ozieri (1 di poesia e 4 di Prosa), il Romangia, il Montanaru (2 poesia + 3 prosa), il Michelangelo Pira (silloge) il Casteddu de Sa Fae (2 romanzi), il Nosside di Reggio Calabria, il Premio Camerino. Complessivamente è stato premiato oltre 500 volte di cui 132 primi premi.

Alcuni suoi scritti sono stati musicati e cantati dal Gruppo musicale Humaniora di Sassari.

È stato, ed è, membro di diverse giurie di concorsi letterari, tra i quali il “Premio Tiscali”, il “Premio Santu Padre di Bortigali”, “Premio Città di Tempio”, il "Premio Romangia", il Premio ACLI, il Premio Romana, ect.

Riconoscimenti 

 Premio "Città d'Ozieri" (poesia) nel 2005
 Premio "Città d'Ozieri" (prosa) nel 1994, 2002, 2008, 2016
 Premio "Romangia" di Sennori nel 2000
 Premio "Mialinu Pira" nel 2006
 Premio "Casteddu de Sa Fae" di Posada (romanzo) nel 1995, 2001
 Premio "Posada" di Posada (poesia) nel 1995, 1997, 2002, 2005, 2010, 2019
 Premio "Sant'Antoni de su 'ou" di Mamoiada nel 1994, 2015
 Premio "Internazionale" di Milano nel 1995, 2001
 Premio “Ulivo d'Oro" di Dolianova nel 1996
 Premio “Peppino Mereu” di Tonara nel 2010
 Premio "Montanaru" di Desulo nel 2004, 2008
 Premio "Montanaru" di Desulo (per la prosa) nel 1995, 2012, 2021
 Premio “Nosside” di Reggio Calabria - Cuba nel 2002
 Premio "Lions Duomo" di Milano nel 1999
 Premio "Vigonza" di Padova nel 2006
 Premio "Camerino" di Camerino nel 2012
 Premio "Massa Città Fiabesca" di Massa nel 2013
 Premio "Città di Bassano" di Bassano del Grappa nel 2013
 Premio "Lions Fiera" di Rho nel 2015

Opere pubblicate

Bibliografia 
 
 Duilio Caocci, Gianluca Corsi, Poeti contemporanei, Società Editrice Unione Sarda S.p.a., Cagliari, 2006

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Poeti in lingua sassarese
Scrittori in lingua corsa